Claudio Micheli (né en 1970), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Clotilde Micheli (1849-1911), Marie-Séraphine du Sacré-Cœur, religieuse et mystique italienne ;
 Dante Micheli (1939-2012), footballeur italien ;
 Elio Micheli (19?-), costumier et décorateur de cinéma italien ;
 Jacques-Barthélemy Micheli du Crest (1690-1766), scientifique et homme politique suisse ;
 Maurizio Micheli (né en 1947), acteur italien ;
 Pier Antonio Micheli (1679–1737), botaniste et mycologue italien ;
 Rodolfo Micheli (1930-2022), footballeur argentin ;
 Silvio Micheli (1911-1990), écrivain italien ;
 Ugo Micheli (1883-19?), boxeur italien.

Voir aussi 
 Domaine Micheli, bâtiment dans le canton de Genève en Suisse.
 (10277) Micheli, astéroïde.
 , autres personnalités, variante du nom.